El nombre Dmitri Sokolov puede referirse a las siguientes personas:

Dmitri Sokolov, biatleta ruso;
Dmitri Sokolov, botánico ruso;
Dmitri Sokolov, ciclista ruso.